Czerscy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki
 Czerscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki